Morôni ou Moroni pode referir-se a:

Moroni -  a maior cidade das Comores e, desde 1962, a sua capital.
Pessoas
Morôni - profeta cristão que viveu no continente americano.
Moroni Torgan - político brasileiro, radicado no ceará.